Geert Jansen (atleet)
 Geert Jansen (politicus)
 Geert Jansen (voetballer)